(1957 – 2001)

Източници 

Спорт във Велико Търново